Das Tennis in the Land 2022 war ein Damen-Tennisturnier in Cleveland. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 21. bis 27. August 2022 statt.

Titelverteidigerinnen waren Anett Kontaveit im Einzel sowie die Paarung Shūko Aoyama/Ena Shibahara im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Tennis in the Land 2022 fand vom 20. bis 21. August 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Cleveland